Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Axel Pretzsch che ha battuto in finale Arvind Parmar 61-7, 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Werner Eschauer (primo turno)
 Arvind Parmar (finale)
 Fernando Verdasco (semifinali)
 Rik De Voest (primo turno)

 Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Neville Godwin (secondo turno)
 Ota Fukárek (quarti di finale)
 Simon Greul (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2003